
Termin -{RCP}- ima više značenja.

 -{OPN1LW}-, opsin 1.
 -{rcp}- (Juniks), komanda koja se koristi za daljinsko kopiranje fajlova.